

Persone 
 Umberto I (1844-1900), secondo re d'Italia dal 1878 al 1900
 Umberto II d'Italia (1904-1983), luogotenente del Regno d'Italia dal 1944 al 1946 e ultimo re d'Italia nel 1946

Altro 
 Principe Umberto – pirofregata della Regia Marina
 Principe Umberto – piroscafo passeggeri italiano
 Nozze del principe Umberto II, serie di tre francobolli emessa l'8 gennaio 1930 per commemorare il matrimonio del principe Umberto II con la principessa Maria José.
 Barriera Principe Umberto – varco nelle mura spagnole di Milano, aperto per permettere l'accesso diretto all'allora stazione centrale e, aperta nel 1864.